Joseph Facal (1961-) est un politologue, un sociologue et un homme politique canadien.
Carole Facal est une chanteuse canadienne, et sœur du premier.